Борис Коршунов:
 Коршунов, Борис Андреевич (1885—1961) — русский и советский архитектор, градостроитель, педагог.
 Коршунов, Борис Степанович (род. 1935) — советский и российский альпинист.